Coates kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Coates, Gloucestershire, ort i England, 
 Coates, Cambridgeshire, ort i England,

USA 

 Coates, Minnesota, ort, Dakota County,